Paris Moon — концертный альбом группы Blackmore's Night, вышедший на CD и DVD, в 2007 году. Выпуск альбома был приурочен к десятилетию проекта Blackmore's Night. Концерт был записан в легендарном парижском зале L’Olympia.

Список композиций

CD 
 «Past Times with Good Company / Rainbow Blues» — 7:20
 «Play Minstrel Play» — 4:55
 «World Of Stone» — 5:42
 «Under A Violet Moon» — 4:36
 «Minstrel Hall» — 4:51
 «Home Again» — 10:32
 «Ariel» — 9:16
 «The Clock Ticks On» — 7:45
 «Fires At Midnight» — 12:36
 «The Village Lanterne (studio version)» (бонус-трек) — 5:11
 «All Because Of You (radio edit)» (бонус-трек) — 3:33

DVD 
 «Introduction»
 «Past Times With Good Company»
 «Rainbow Blues»
 «Play Minstrel Play»
 «World of Stone»
 «Under A Violet Moon»
 «Soldier of Fortune»
 «Durch Den Wald Zum Bachaus»
 «Diamonds & Rust»
 «Minstrel Hall»
 «Home Again»
 «Streets of London»
 «Renaissance Faire»
 «Keyboard Solo»
 «Ariel»
 «Loreley»
 «The Clock Ticks On»
 «Fires at Midnight»
 «St. Theresa»
 «The Village Lanterne»

Ссылки 
 Paris Moon на сайте Allmusic.com
 Paris Moon на сайте Discogs.com
 Paris Moon на сайте Darkside.ru

Концертное видео
Концертные альбомы 2007 года
Альбомы Blackmore's Night